El término Ho puede referirse a:

 Ho, ciudad de Ghana;
 Ho, el símbolo del elemento químico Holmio;
 Ho, Vicia faba, el haba, planta herbácea;
 HO, representado más comúnmente como OH-, el grupo hidroxilo;HO, escala de modelismo ferroviario;
 HO''', siglas de la osificación heterotópica.